Cerrajas ùede referirse a:
 El nombre común de la planta Sonchus asper.
 El nombre común de la planta Sonchus oleraceus.